DDL peut faire référence à :
 Direct DownLoad (en français, téléchargement direct) ;
 Direct Download Link, (en français, lien de téléchargement direct), une pratique de téléchargement de fichiers ;
 Data Definition Language (en français, langage de définition de données), un langage orienté au niveau de la structure d'une base de données ;
 Dear Doctor Letter, ou lettre aux prescripteurs, une communication faite aux médecins au sujet d'une spécialité pharmaceutique ; 
 , une notion de science ou d'ingéniérie ;